En la mitología griega, Porfirión (del griego Πορφυρίων Porphyriôn, ‘empujar’, ‘levantarse’, ‘brotar’) es el nombre de varios personajes:
 Porfirión, un rey de los gigantes.
 Según los atmonianos, Porfirión fue el primer rey que tuvo el Ática, reinando incluso antes que Acteo. Fue además el que introdujo el culto a Afrodita en la región.
 Porfirión era también uno de los sobrenombres que tenía Heracles, que se entendía como Genio Íncubo, el que descubre sus tesoros.
 Porfirión es también el nombre de un escoliasta o comentador del Arte poética de Horacio del que poco más se conoce; pudo vivir en el siglo III o IV d. C.